Депо́ ( «склад, хранилище») — исторически: здание, в котором хранятся предметы определённого назначения, а также место управления работами, связанных с этими предметами. В настоящее время: транспортное предприятие, в котором занимаются обслуживанием, содержанием и ремонтом подвижного состава.

 Депо — предприятие, осуществляющее эксплуатацию и ремонт подвижного состава железных дорог, городского транспорта, пожарных машин
 железнодорожное депо
 локомотивное депо
 трамвайное депо
 троллейбусное депо
 депо метрополитена 
 пожарное депо
 Депо — железнодорожные станции и остановочные пункты:
 Депо — железнодорожная платформа в Ярославле (Северная железная дорога)
 Депо — железнодорожная платформа в Москве (Курское направление Московской железной дороги)
 Депо — железнодорожная платформа в городе Лобня (Савёловское направление Московской железной дороги)
 Депо — железнодорожная платформа в Солнечногорском районе Московской области (Большое кольцо МЖД)
 Депо — железнодорожная платформа в Орехово-Зуевском районе Московской области (Большое кольцо МЖД)
 Электродепо — железнодорожная платформа в Санкт-Петербурге (Варшавское и Балтийское направления Октябрьской железной дороги)
 Электродепо — прежнее название находящейся в черте города Куровское железнодорожной платформы 90 км (Казанское направление Московской железной дороги)
 Депо — вид государственного учреждения в дореволюционной и первые несколько лет послереволюционной России:
 Депо образцовых мер и весов (1842—1893) — государственное метрологическое и поверочное учреждение России
 Депо карт (1796—1812) — архив и, одновременно, орган по издательству картографической продукции, топографической съёмке местности в интересах армии и государства во времена императоров Павла I и Александра I
 Военно-топографическое депо (8 февраля 1812 года) — орган управления, осуществлявший контрольные функции, производивший геодезические, топографические и картографические работы; архив картографических произведений, книг по военному делу; действовал, как единый заказчик картографической продукции в интересах армии и государства (см. Топографическая служба Вооружённых сил Российской Федерации, Корпус военных топографов)
 Гидрографическое депо (1827—1837) — орган военного управления, действовавшего в интересах императорского военно-морского флота; (см. Гидрографическая служба России)
 Депо квартирмейстерской части — штаб Свиты его императорского величества по квартирмейстерской части в конце 18-начале 19 веков. В отличие от Генерального штаба, Свита его императорского величества — был вспомогательным органом центрального военного управления.
 Комиссариатское депо — орган управления, ведавший снабжением российской императорской армии.
 Депо манускриптов — первоначальное название Отдела рукописей Российской национальной библиотеки
 Рекрутское депо — формирование в императорской армии России.
 Депо — формирование (учебное подразделение) в запасных частях РККА.
 Депо — название ряда населённых пунктов в России:
 Депо — посёлок в Вологодской области, Вытегорский район.
 Депо — посёлок в Тульской области, Новомосковский район.
 Депо — фамилия
 Депо, Вацлав (Wacław Dep, 1953) — католический прелат, архиепископ Ченстоховы
 Депо — фудкорт в Москве на территории бывшего Миусского трамвайного парка

См. также 
 Локомотивное депо (значения)
 Электродепо (значения)
 Счёт депо

Примечания